Hellboy – seria komiksowa 
 Hellboy – film z 2004 roku
 Hellboy: Złota armia – sequel filmu z 2004
 Hellboy – serial animowany
 Hellboy – film z 2019 roku